Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jajar (Gandusari), een plaats in het regentschap Trenggalek van de provincie Oost-Java
 Jajar (Kartoharjo), een plaats in het regentschap Magetan van de provincie Oost-Java
 Jajar (Laweyan), een plaats in het regentschap Surakarta van de provincie Midden-Java
 Jajar (Talun), een plaats in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Jajar (Wates), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java